Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1927 года () прошёл в декабре в Амстердаме в два этапа. На первом этапе был проведен круговой турнир, в котором была отобрана финальная четвёрка. На втором этапе четыре финалиста провели между собой круговой турнир, к результатам которого прибавлялись результаты первого этапа. С 13 очками выиграл Арнольд Дамме — это его второй национальный титул. Прошлогодний чемпион Кес Келлер — второй, разделив 2-4 места еще с двумя спортсменами.

Призёры 
 — Арнольд Дамме

 — Кес Келлер, В.К.Й. Полман, Йохан Вос

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Примечания 

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
1927 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1927 году
Спортивные соревнования в Амстердаме